Маланьино — название населённых пунктов:

Италия 
 Маланьино — коммуна в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.

Россия 
 Маланьино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Маланьино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Маланьино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Маланьино — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Маланьино — деревня в Сонковском районе Тверской области.